Сезон 1993 стал для Динамо 2-м в Чемпионате России по футболу. Второй сезон для «динамовцев» сложился не хуже первого — команда вновь заняла 3-е место в чемпионате, квалифицировавшись в еврокубки.

Кубок России 1992/93 окончился для «динамовцев» на стадии 1/2 финала. Был пропущен быстрый гол от московских «армейцев», который так и не удалось отыграть.

Еврокубковая кампания была полностью провалена московской командой. В сентябре со счетом 0:6 в Москве «динамовцы» проиграли немецкому Айнтрахту. После этого разгрома главный тренер Валерий Газзаев подал в отставку.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Лето

Ушли из клуба

Зима

Лето

Соревнования

Чемпионат России

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок России 1992/1993

1/4 финала

1/2 финала

Кубок России 1993/1994

1/16 финала

1/8 финала 

Матч 1/4 финала прошел в 1994 году

Кубок УЕФА 1993/1994

1-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 

1993
Динамо Москва
Чемпионат России по футболу 1993